Монежански се може односити на:

  (монежански језик)
 Моначани (Монежани)
 Монако

Види још 

 Моначански
 Монегашки